Список включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие первое место в австрийском хит-параде Alben Top 75 в 2011 году.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 
 

2011
2011
Австрии
Австрии